Gminy w Czechach:
 Uhřice – gmina w powiecie Blansko
 Uhřice – gmina w powiecie Hodonín
 Uhřice – gmina w powiecie Kromieryż
 Uhřice – gmina w powiecie Vyškov